RN17 oder RN 17 steht für:
 Route nationale 17, Nationalstraße in Frankreich
 Route nationale 17 (Madagaskar), Nationalstraße in Madagaskar
 RN17 (Mali), Fernstraße in Mali
 N17 (Niger), Fernstraße in Niger